Merville (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Merville (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais